Ephemeraceae är en familj av bladmossor. Ephemeraceae ingår i ordningen Funariales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ephemeraceae 41 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Ephemeraceae